Zu den Zehnarmigen Tintenfischen (Decabrachia, auch Decembrachiata bzw. Decapodiformes) gehört die überwiegende Zahl der heute lebenden Kopffüßer (Cephalopoda). 

Sie sind durch den Besitz von zehn Armen charakterisiert, von denen das 4. Armpaar vom Kopf her gezählt zu Tentakeln umgewandelt ist. Die Saugnäpfe sind gestielt, im Gegensatz zu den breit am Arm ansitzenden Saugnäpfen der Kraken, auch die Funktionsweise der Saugnäpfe ist in den beiden Gruppen unterschiedlich. Die Saugnäpfe der Zehnarmigen Tintenfische sind am Rand durch Hornringe verstärkt, in einzelnen Gruppen können diese hornigen Saugnapfringe weiter zu Haken umgebildet sein.

Systematik 
Die Zehnarmigen Tintenfische (Decabrachia, Decapodiformes) bilden die Schwestergruppe der Achtarmigen Tintenfische (Vampyropoda), in denen die Octobrachia und die Vampirtintenfischähnlichen (Vampyromorpha) zusammengefasst werden. Die Untergliederung der Zehnarmigen Tintenfische ist noch nicht stabil. Während manche Autoren bis zu vier Ordnungen (und mehr) unterscheiden, erkennen andere nur zwei Ordnungen an.
 Posthörnchen (Spirulida)
 Sepien (Sepiida)
 Zwergtintenfische (Sepiolida)
 Kalmare (Teuthida)

Das folgende Kladogramm veranschaulicht die Abstammungsverhältnisse:

Literatur 
 Patrizia Jereb und Clyde F. E. Roper: Cephalopods of the World - An Annotated and Illustrated Catalogue of Cephalopod Species Known to Date. Volume 1 Chambered Nautiluses and Sepioids (Nautilidae, Sepiidae, Sepiolidae, Sepiadariidae, Idiosepiidae and Spirulidae). FAO Species Catalogue for Fishery Purposes, No. 4, 1: 1-262, Rom 2005, ISBN 9251053839
 Xiaodong Zheng,  Jianmin Yang,  Xiangzhi Lin,  Rucai Wang: Phylogenetic relationships among the Decabrachia cephalopods inferred from mitochondrial DNA sequences. Journal of Shellfisheries Research, 23: New Orleans 2004

Fußnoten